Boody Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boody Hill (Maine)
 Boody Hill (New York)